Santulli – cognome italiano
 Chicco Santulli – arrangiatore, chitarrista, compositore e produttore discografico italiano